

Geografia 
Les — município espanhol
Leșu — comuna da Roménia cujo nome em húngaro é Les
Lesoto — país africano cujo código do Comité Olímpico Internacional é LES
Lower East Side — bairro de Nova Iorque

Astronáutica 
Lincoln Experimental Satellite — satélite militar norte-americano
Launch Entry Suit — tipo de traje espacial norte-americano
Sistema de escape no lançamento — em inglês: Launch Escape System

Outros 
Lúpus eritematoso sistêmico — doença autoimune
Lifetime Entertainment Services — antiga empresa subsidiária da Walt Disney Company

Ver também 
 Lles de Cerdanya — município da Catalunha, Espanha

Desambiguações de ciências
Desambiguações de topônimos